Zeres Guntuni () foi um nacarar da família Guntuni do . De acordo com Moisés de Corene e Estêvão Orbeliano, durante o reinado de Valarsaces, irmão de Ársaces da Pártia, Zeres foi nomeado mestre do guarda-roupa do Reino da Armênia.

Bibliografia 

 

Armênios do século III a.C.
Família Guntuni